Pseudorymosia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Risto Kalevi Tuomikoski 1966. Pseudorymosia ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor
Pseudorymosia